Мохаммад Реза Халатбарі () — повне іранське ім'я.

Відомі носії:

 Мохаммад Реза Халатбарі (1948) — футболіст
 Мохаммад Реза Халатбарі (1983) — футболіст